Hepburn ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hepburn (Saskatchewan), Kanada
 Hepburn (Iowa), Vereinigte Staaten
 Hepburn (Ohio), Vereinigte Staaten
 Hepburn Township, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Hepburn Shire, Verwaltungsgebiet in Victoria, Australien

Hepburn ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Hepburn (* 1986), britische Sängerin und Songwriterin 
 Arthur Japy Hepburn (1877–1964), amerikanischer Admiral
 Audrey Hepburn (1929–1993), Schauspielerin britisch-niederländischer Herkunft 
 Doug Hepburn (1926–2000), kanadischer Gewichtheber 
 
 Jamie Hepburn (* 1979), schottischer Politiker 
 John Hepburn (Bischof) († 1486), Bischof von Dunblane
 John Hepburn (um 1598–1636), schottischer Heerführer
 Katharine Hepburn (1907–2003), US-amerikanische Schauspielerin 
 Michael Hepburn (* 1991), australischer Radrennfahrer
 Mitchell Hepburn (1896–1953), kanadischer Politiker und 11. Premierminister von Ontario

 Peter Hepburn (1920–1996), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Ralph Hepburn (1896–1948), US-amerikanischer Motorrad- und Autorennfahrer 
 Sean Hepburn Ferrer (* 1960), Filmproduzent
 Thomas Norval Hepburn (1879–1962), US-amerikanischer Arzt
 Tim Hepburn (* 1987), australischer Jazzmusiker
 William Peters Hepburn (1833–1916), US-amerikanischer Politiker 

Siehe auch:
 Haus Hepburn, schottische Adelsfamilie
 USS Hepburn (FF-1055), US-amerikanische Fregatte
 Wohlfahrtsmarke Audrey Hepburn, Wohlfahrtsmarke der Deutschen Post
 Hepburn-System, Transkriptionssystem für die japanische Sprache